Disco е петнадесетия студиен албум на австралийската певица Кайли Миноуг. Той е издаден на 6 ноември 2020 г. от BMG.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Magic“ – 4:10
 „Miss a Thing“ – 3:56
 „Real Groove“ – 3:15
 „Monday Blues“ – 3:09
 „Supernova“ – 3:17
 „Say Something“ – 3:32
 „Last Chance“ – 3:03
 „I Love It“ – 3:50
 „Where Does the DJ Go?“ – 3:01
 „Dance Floor Darling“ – 3:12
 „Unstoppable“ – 3:34
 „Celebrate You“ – 3:41

Делукс издание 
 „Till You Love Somebody“ – 3:02
 „Fine Wine“ – 2:44
 „Hey Lonely“ – 3:28
 „Spotlight“ – 2:44

Японско издание 
 „Say Something“ (F9 remix) – 3:38
 „Say Something“ (Syn Cole remix) – 3:00

Дигитално супер делукс издание 
 „Say Something“ (Basement Jaxx remix) – 5:30
 „Say Something“ (Syn Cole remix) – 3:00
 „Magic“ (Purple Disco Machine remix) – 3:36
 „Magic“ (Nick Reach Up remix)	– 3:11

Guest List издание (Диск 2) 
 „A Second to Midnight“ (с Иърс енд Иърс)	– 3:27
 „Kiss of Life“ (с Джеси Уар) – 3:13
 „Can't Stop Writing Songs About You“ (с Глория Гейнър) – 3:04
 „Real Groove“ (Studio 2054 remix; с Дуа Липа) – 4:22
 „Say Something“ (Basement Jaxx remix)	– 5:22
 „Say Something“ (F9 Club Mix)	– 6:34
 „Say Something“ (Syn Cole Extended remix)	– 4:04
 „Magic“ (Purple Disco Machine Extended remix)	– 5:07
 „Real Groove“ (Studio 2054 Initial Talk remix; с Дуа Липа) – 3:43
 „Dance Floor Darling“ (Linslee's Electric Slide remix) – 3:55

Guest List издание (Диск 3 - на живо от The Infinite Disco Livestream) 
 „Magic (интро)“ 
 „Come into My World (Interlude)“ 
 „I Love It“  
 „In Your Eyes“  
 „Light Years“  
 „Supernova“  
 „Light Years (Reprise)“	 
 „I Should Be so Lucky (Interlude)“  
 „Dance Floor Darling“  
 „All the Lovers“ (с House Gospel Choir)	 
 „Say Something“ (с House Gospel Choir)	 
 „Real Groove“ 
 „Slow/Love to Love You Baby“ 
 „Monday Blues“ 
 „Where Does the DJ Go?“ 
 „Love at First Sight“ 
 „Last Chance“ 
 „Magic“

Extended Mixes 
 „Magic“ (extended mix)	 
 „Miss a Thing“ (extended mix)	 
 „Real Groove“ (extended mix)	 
 „Monday Blues“ (extended mix)	 
 „Say Something“ (extended mix)	 
 „Last Change“ (extended mix)	 
 „I Love It“ (extended mix)	 
 „Where Does the DJ Go?“ (extended mix)	 
 „Dance Floor Darling“ (extended mix)	 
 „Unstoppable“ (extended mix)	 
 „Celebrate You“ (extended mix)	 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2020 година